Procopie sau Prokop este un nume de familie sau prenume masculin de origine greacă care poate fi:
 Sfântul Procopie (970-1053), un preot care a întemeiat mănăstirea Sázava (în germană Sasau) din Cehia, pe care a închinat-o Sfântulului Benedict de Nursia. Devenind o mănăstire benedictină, aceasta este una dintre puținele mănăstiri din Boemia unde se predică și se ține liturghia în limba slavă veche.

Procopie a trăit o viață de ascet, fiind prigonit. A trăit într-o peșteră, unde a scris, după cum se presupune, propriile sale pericope evanghelice și, conform unei legende, a gonit cu ajutorul crucii diavolul.

În anul 1204 Procopie este declarat sfânt de Papa Inocențiu al III-lea. Sf. Procopie este venerat ca patron protector al Boemiei. Relicvele Sf. Procopie se găsesc în biserica din Cetatea din Praga.

Numele mai poate însemna 
 „Sf. mare mucenic Procopie”, care după Calendarul sfinților este sărbătorit la 8 iulie
 „Prokop cel Mare” care a jucat un rol important în Războaiele Husite
 „Gert Prokop” (1934-1994) scriitor german
 „Maximilian Prokop von Toerring-Jettenbach” (1739-1789) arhiepiscop

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine
Nume de familie românești